Isabel de Dinamarca (Dinamarca, 25 de agosto de 1573 - Brunswick, 19 de julio de 1626) fue una princesa de la Casa de Oldemburgo, hija del rey Federico II de Dinamarca y de Sofía de Mecklemburgo-Güstrow. Fue Duquesa de Brunswick-Wolfenbüttel a través de su matrimonio con el duque Enrique Julio de Brunswick-Luneburgo.

Primeros años 
Isabel nació en Koldinghus, primera hija del rey Federico II de Dinamarca y de la reina Sofía de Mecklemburgo-Güstrow. Una de sus tres hermanas era la princesa Ana, futura reina de Inglaterra y Escocia, y uno de sus hermanos se convirtió en el rey Cristián IV. 

Debido a que su padre era bien conocido por grandes comidas, consumo excesivo de alcohol y el comportamiento inquieto que incluía la infidelidad, su madre la envió con sus hermanos Ana y Cristián a vivir con sus abuelos en Güstrow en sus primeros años.

Matrimonios e hijos 
Fue considerada como una posible esposa para el rey Jacobo VI de Escocia, pero el rey Federico ya había comprometido a Isabel con el duque de Brunswick, prometiendo en cambio a su segunda hija Ana. Se casó con el duque Enrique Julio de Brunswick-Luneburgo y tuvieron diez hijos:

 Federico Ulrico (1591-1634)
 Sofía Eduviges (1592-1642), casada con Ernesto Casimiro de Nassau-Dietz.
 Isabel (1593-1650), casada con Augusto de Sajonia, y Juan Felipe de Sajonia-Altenburgo.
 Eduviges (1595-1650), casada con Ulrico, duque de Pomerania.
 Dorotea (1596-1643), casada con el margrave Cristián Guillermo de Brandeburgo.
 Enrique Julio (1597-1606), murió joven.
 Cristián de Brunswick (1599-1626)
 Rodolfo (1602-1616), murió joven.
 Enrique Carlos (1609-1615), murió en la infancia.
 Ana Augusta (1612-1673), casada con Jorge Luis de Nassau-Dillenburg.

Viudez 
Después de la muerte de su marido en 1613, reinó como regente. Después de tres años su hijo, Federico gobernó, junto con su hermano, Cristián IV de Dinamarca, y ella se quedó a cargo durante los próximos seis años.

Ancestros

Referencias 
 http://runeberg.org/dbl/4/0499.html (danés)

Notas 

Princesas de Dinamarca del siglo XVI (casa de Oldemburgo)
Princesas de Dinamarca del siglo XVII (casa de Oldemburgo)
Duquesas consortes de Alemania del siglo XVII
Duquesas consortes de Brunswick-Luneburgo
Fallecidos en Brunswick
Consortes de la casa de Oldemburgo
Princesas de Brunswick-Wolfenbüttel por matrimonio